Gorgopótamos kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Gorgopótamos (vattendrag), Grekiska fastlandet, Fthiotis, 
 Gorgopótamos (ort), Grekiska fastlandet, Fthiotis, 

Robotskapade Greklandförgreningar